

События 
 Начало занятий в Кротонской школе Пифагора.
 521 (519) — Оройт, наместник Лидии, Фригии и Ионии, убит Дарием за отказ в помощи.

Китай 
 21-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 3 луне был похоронен цайский Пин-гун.
 Летом в Лу прибыл цзиньский посол Ши Ян, которого встретили недостаточно почтительно (приравняв по рангу к цискому), но в ответ на его замечание поднесли необходимое по более высокому рангу.
 На помощь сунскому клану Хуа пришли союзники из У, а на помощь Сун — войско Ци. Летом из Чэнь отряды Хуа Хая, Сян Нина и Хуа Дина вторглись в Сун и подняли мятеж в Нань-ли. Сначала победили сунцы и цисцы, затем Хуа одолел, и сунский гун хотел бежать из столицы, но горожане поддержали его, и когда подошли союзники, гун победил. Хуа Хай и другие мятежники в 520 году бежали в Чу, а в Сун назначили новых сановников.
 В 7 луне, в день жэнь-у, в новолуние было солнечное затмение (отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 10 июня 521 года до н. э. 
 В 8 луне, в день и-хай умер луский сановник Шу Чэ.
 Зимой цайский Дао-хоу (Чжу) бежал в Чу, спасаясь от беды.
 Зимой луский гун отправился в Цзинь, достиг Хуанхэ, но Цзинь отказало в приёме, и он вернулся.
 В Чжоу был отлит колокол Ушэ. Музыкант Чжоу-цзю заявил, что он звучит негармонично, ибо народ страдает (эпизод 30 «Го юй»).

См. также

Примечания